Roseville Bridge ist der Name folgender Brücken:

in Australien:
 Roseville Bridge (Sydney) in Sydney

in den Vereinigten Staaten:
 Roseville Bridge (Indiana) im Parke County, Indiana, NRHP-ID 78000409